Lavras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lavras da Mangabeira (ort), Ceará, 
 Lavras (ort), Minas Gerais, 
 Lavras (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar